

Patronyme 

 John Ensign (1958-) homme politique américain ;
 Michael Ensign (1944-), acteur américain.

Sport 
 Ensign, écurie britannique de Formule 1.

Toponyme 

 Ensign, hameau (hamlet) du Comté de Vulcan, situé dans la province canadienne d'Alberta.
 Ensign, une ville américaine du Kansas.

Divers 
 Ensign, un grade d'officier militaire dans l'armée américaine

Homonymie de patronyme